Frederik van Oranje-Nassau (1774-1799), prins van Oranje-Nassau
 Frederik Hendrik van Oranje (1584-1647), prins van Orange, graaf van Nassau (1625-1647)
 Willem Frederik Karel van Oranje-Nassau ofwel Frederik der Nederlanden (1797-1881), prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau
 Willem Frederik Nicolaas Albert van Oranje-Nassau ofwel Frederik der Nederlanden (1836-1846), prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

Zie ook 
 Frederik der Nederlanden (doorverwijspagina)
 Frederik van Nassau (doorverwijspagina)